Церковь Рождества Христова — однопрестольный деревянный храм с каменной колокольней храм Чебоксарской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Хыркасы Чебоксарского района Чувашии. Построен в 1900 году.

История 
Храм построен на средства купцов Гайдова В. А. и Чудакова:
 купец Коптарского лесопильного завода Гайдов Василий Афанасьевич пожертвовал пиломатериал на строительство храма села Хыркасы;
 купец Чудаков внес значительные средства на строительство храма села Хыркасы.
Иоанн Кронштадтский в 1899 году, будучи проездом в храме села Ильинка, внес на строительство храма села Хыркасы 100 золотых рублей.

2 августа 1900 года храм освящен Архиепископом Казанским Арсением в сослужении 10 священнослужителей.

В 1931 году церковь была закрыта.

После закрытия храм переоборудован в школу колхозной молодежи, потом в неполную среднюю школу, в 1964 году после строительства средней школы использовался под склад и столярную мастерскую.

3 июня 1990 года по просьбам многочисленных верующих близлежащих деревень храм передан приходу православной церкви и реконструирован.

Архитектура 
Храм представляет собой традиционный одноглавый восьмерик   на   четверике, к которому с северо-востока примыкает пятигранная апсида, увенчанная главкой, а с юго-запада пристроена каменная колокольня.

Литература 
 Браславский Л. Ю. Действующие храмы, часовни, монастыри Чебоксарской и Чувашской епархии: книга-альбом. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2010. — 271 с. — ISBN 978-5-7670-1736-2
 // Российская государственная библиотека.

Примечания 

Хыркасы
Чебоксарский район
Храмы, построенные в 1900 году в России
Русские деревянные церкви